Uko steht für:
 Uko (Indonesien), Ort im Distrikt Muara Komam, Paser (Regierungsbezirk), Provinz Kalimantan Timur, Indonesien
 Uko (Malawi), Ort im Distrikt Mangochi, Southern Region (Malawi), Malawi
 Uko (Nigeria), Ort im Bezirk Makurdi, Bundesstaat Benue, Nigeria

Uko ist der Name folgender Personen:
 Uko von Oldersum (auch Uko Fockena; * um 1408 (unsicher); † 1432), ostfriesischer Häuptling

Uko ist der Familienname folgender Personen:
 George Uko (* 1992), US-amerikanischer Footballspieler
 Imaobong Nse Uko (* 2004), nigerianische Sprinterin